Lörsch steht für:

 Lörsch (Mehring), ein Ortsteil von Mehring (Mosel), Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

Lörsch ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Lörsch (1914–1935), deutscher römisch-katholischer Märtyrer 
 Martin Lörsch (* 1951), deutscher römisch-katholischer Theologe

Siehe auch:
 Loersch